SM-liiga 1993/1994 byla 19. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Jokerit Helsinky.

Základní část

Play off

Čtvrtfinále 
 TPS Turku - IFK Helsinky 3:0 (4:1, 2:1, 7:3)
 Ässät Pori - Tappara Tampere 2:3 (3:4, 2:5, 7:4, 5:4, 1:4)
 Jokerit Helsinky - Ilves Tampere 3:1 (6:1, 4:1, 2:3, 5:1)
 Lukko Rauma - JYP Jyväskylä 3:1 (3:1, 1:2, 4:1, 4:1)

Semifinále 
 TPS Turku - Tappara Tampere 3:1 (6:4, 1:3, 6:3, 4:2)
 Jokerit Helsinky - Lukko Rauma 3:1 (2:0, 5:0, 0:4, 2:1 P)

O 3. místo 
 Lukko Rauma - Tappara Tampere 3:2 P (hráno na jeden zápas)

Finále 
 TPS Turku - Jokerit Helsinky 1:3 (4:1, 0:3, 1:2, 2:3 P)
Titul z České republiky získali: Otakar Janecký

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 1993 
Lední hokej v roce 1994
Sport ve Finsku v roce 1993
Sport ve Finsku v roce 1994